Het ATP-toernooi van Gstaad 2002 (met de officiële naam Allianz Suisse Open Gstaad) werd gespeeld van 8 tot en met 14 juli 2002. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Gstaad
Gstaad